Dans la mythologie grecque, les douze travaux sont un exploit légendaire d'Héraclès.
 Les Douze Travaux d'Hercule est un court-métrage d'animation français de Émile Cohl et sorti en 1910.

 Les Travaux d'Hercule est un péplum franco-italien réalisé par Pietro Francisci en 1958.
 Les Douze Travaux d'Astérix est un film d'animation de 1976.
 Les Douze travaux de Benoît Brisefer est une bande dessinée de Peyo, la troisième de la série de ce héros.

Agatha Christie 
 Les Travaux d'Hercule est un recueil de nouvelles d'Agatha Christie, publié en 1947.
 Les Travaux d'Hercule est un téléfilm britannique de 2014 de la série Hercule Poirot, avec David Suchet dans le rôle-titre.